Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2011 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив у Австралія та Хорватії.

Група А

Підсумкова таблиця та результати

Бомбардири 
Список 10 найкращих гравців, сортованих за очками. 

І = проведено ігор; Г = голи; П = передачі; Очк. = очки; +/− = плюс/мінус; Ш = штрафні хвилини;
Джерело: IIHF.com </small>

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків.

ЧНЛ = часу на льоду (хвилини:секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаутиДжерело: IIHF.com </small>

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ.

 Найкращий воротар:  Зак Нотлінг 
 Найкращий захисник:  Никола Бибич
 Найкращий нападник:  Джозеф Г'юз

Найкращі гравці кожної з команд

  Натан Вокер
  Кристоф ван Лой
  Фернандо Угарте
  Корі Даун
  Марко Сретович

Група В

Підсумкова таблиця та результати

Бомбардири 
Список 10 найкращих гравців, сортованих за очками.
І = проведено ігор; Г = голи; П = передачі; Очк. = очки; +/− = плюс/мінус; Ш = штрафні хвилини;
Джерело: IIHF.com </small>

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків.

ЧНЛ = часу на льоду (хвилини:секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаутиДжерело: IIHF.com </small>

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ.

 Найкращий воротар:  Мате Томленович
 Найкращий захисник:  Саболч Папп
 Найкращий нападник:  Марко Ловренчич

Найкращі гравці кожної з команд

  Константин Михайлов
  Чжан Вейян
  Борна Рендулич
  Марк Моррісон
  Еґіль Тормодссон
  Саболч Папп

Джерела 
 Статистика Група А 
 Статистика Група В 
 Архів  
 Архів 
 Архів  

дивізіон II